Rauma kan syfta på:

 Rauma (älv) – en älv i fylkena Oppland och Møre og Romsdal i Norge
 Romsdalen – norska älven Raumas dalgång
 Rauma kommun – en kommun i Møre og Romsdal fylke i Norge
 Rauma – namnet på finska för staden Raumo i landskapet Satakunda i Finland
 Rauma-klassens robotbåtar – en fartygsklass bestående av robotbåtar används av den finländska marinen
 Rauma (robotbåt, 1990)
 Rauma Oy, mellan 1938 och 1942 namnet på det finländska företaget Rauma Wood
 Rauma Oy – ett finländskt företag grundat 1991 som dotterföretag till Repola Oy

Se även 
 Raumabanen – norsk järnväg